У Рівненській області нараховується 109 пам'яток архітектури національного значення.

Список

Джерела 
 Регіональний портал Рівне 
 Украина Инкогнита 

Архітектура Рівненської області

Рівненська
Рівненська